

Aziende 
 Mathis – casa automobilistica francese

Letteratura 
 René Mathis – personaggio del romanzo Casino Royale di Ian Fleming (1953)

Musica 
 Mathis der Maler – sinfonia di Paul Hindemith (1833-1834)
 Mathis der Maler – opera di Paul Hindemith (1834-1835)

Onomastica 
 Mathis – nome proprio di persona maschile equivalente all'italiano Mattia

Persone 
 Mathis der Maler, nome tedesco con il quale era indicato Matthias Grünewald (1480 circa-1528) – pittore tedesco
 June Mathis (1887-1927) – sceneggiatrice e montatrice statunitense
 Roger Mathis (1921) – calciatore svizzero
 Johnny Mathis (1935) – cantante statunitense
 Bill Mathis (1938) – giocatore di football americano statunitense
 Edith Mathis (1938) – soprano svizzero
 Johnny Mathis (1943) – cestista statunitense
 Samantha Mathis (1970) – attrice statunitense
 Clint Mathis (1976) – calciatore statunitense
 Donte Mathis (1977) – cestista statunitense
 Evan Mathis (1981) – giocatore di football americano statunitense
 Lionel Mathis (1981) – calciatore francese
 Robert Mathis (1981) – giocatore di football americano statunitense
 J.C. Mathis (1982) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Rémi Mathis (1982) – bibliotecario francese
 Marcel Mathis (1991) – sciatore austriaco

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Mathis – città nella contea di San Patricio (Texas)

Pagine correlate 
Johnny Mathis